Pappagone – altro nominativo di Gaetano Pappagone, un personaggio fittizio creato e impersonato da Peppino De Filippo
Pappagone – fumetto disegnato da Luciano Bernasconi, pubblicato da Gallo Rosso Editore, ispirato al suddetto personaggio fittizio
Pappagone ecque qua... – libro sequel del suddetto fumetto